Tongjiang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Tongjiang (通江县 ) der bezirksfreien Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tongjiang (Bazhong);
 die Stadt Tongjiang (同江市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tongjiang (Jiamusi);
 die Gemeinde Tongjiang (通江乡) im Kreis Fuyuan der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tongjiang (Fuyuan);
 das Straßenviertel Tongjiang (通江街道) im Stadtbezirk Daoli der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tongjiang (Daoli);
 das Straßenviertel Tongjiang (通江街道) im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tongjiang (Changyi).